François Charles, né à Lyon en 1934, est un écrivain français de romans s'inscrivant dans le registre polar et jeunesse.

Biographie 
Il suit des études partielles de droit et de sciences politiques avant d'entamer des études complètes de philosophie et de théologie. Ces études le conduisent à devenir professeur de philosophie puis éducateur auprès de jeunes en difficulté et ensuite enseignant dans un lycée d'enseignement professionnel pour handicapés physiques.

À la retraite, il vit aujourd'hui à Paris.

Bibliographie 
Chez Nathan
Saturnino,coll. Arc en poche, 1988.

Chez Rageot
Histoire de Lucien, ill. Michel Riu, coll. Cascade, 1990, .
Cyrano Junior, coll. Cascade, 1992, .
L'Assassin est un fantôme, coll. Cascade Policier, 1993, .
Le Mystérieux Car de Moins le Quart, coll. Cascade Policier Junior, 1998, .
Meurtres à l'Harmonica, coll. Cascade Policier, 1999, .
Mission Secrète pour le Zèbre, coll. Cascade Policier Junior, 1999, .
Les 7 Crimes d'Honoré B., coll. Cascade Policier, 2001, .
Tueur à Bâbord, coll. Cascade Policier, 2002, .
Le Fils du Héros, coll. Cascade, 2004, .

Chez Magnard
La Guerre des Enfants-microbes, coll. Les Fantastiques, 2000, .

Liens externes

Sources et références 

Écrivain français du XXe siècle
Naissance en avril 1934